Того року турнір проводився вперше після 2008 року, коли Кара Блек і Лізель Губер виграли титул. Цього разу Блек і Губер вирішили не брати участі.
Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши пару Ан-Софі Месташ і Алісон ван Ейтванк з рахунком 6–4, 3–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

2015
Diamond Games
Diamond Games